migawka – część aparatu fotograficznego
 Migawka – w gwarze łódzkiej określenie biletu okresowego upoważniającego do przejazdów transportem zbiorowym. Obecnie jest to karta miejska.
 migawka – w języku potocznym – krótka relacja filmowa emitowana w telewizyjnych programach informacyjnych
 Migawka – album Meli Koteluk